Кисіль (, , , , , , , , ) — драглиста страва з ягідного або фруктового сиропу, молока тощо з домішкою крохмалю.

 Адам Кисіль — один з чотирьох православних сенаторів Речі Посполитої напередодні Війни за незалежність України, воєвода Київський.
 Кисіль Анатолій Степанович — український радянський дипломат. В.о. Міністра закордонних справ УРСР (1965—1966)
 Кисіль Василь Іванович — український юрист, доктор юридичних наук.
 Кисіль Віктор Іванович (* 1950) — диригент оркестру, заслужений працівник культури України.
 Кисіль Володимир — підполковник Дієвої Армії УНР.
 Кисіль Володимир Іванович (1951—2008) — український вчений-агрохімік та ґрунтознавець, доктор сільськогосподарських наук, академік УААН.
 Кисіль Володимир Карпович — майстер спорту з класичної боротьби, заслужений тренер України, кримінальний авторитет.
 Кисіль Григорій Пилипович (1884—пом. після 1935) — чотовий Армії УНР.
 Кисіль Елеонора Вікторівна — артистка-вокалістка, провідний майстер сцени Харківського академічного театру музичної комедії, заслужений артист України.
 Кисіль Іван (1918—1946) — український військовик, поручник УПА, лицар Срібного хреста бойової заслуги УПА 2 класу.
 Кисіль Іван Гордійович (1896—1971) — український художник.
 Кисіль Микола — полковник реєстрового козацтва, Черкаський староста.
 Кисіль Микола Олександрович — український письменник, краєзнавець, журналіст, почесний громадянин Краснокутська.
 Кисіль Олександр Григорович — театральний діяч та театрознавець.
 Кисіль Олександр Маркович — депутат Прилуцького повітового земства, редактор газети «Прилукский голос».
 Кисіль Сергій Вікторович — український волейбольний тренер, колишній волейболіст.
 Кисіль Роман Миронович — учасник Афганської війни 1979—1989 років, кавалер ордена «За мужність».
 Загорянський-Кисіль Аполлінарій Сергійович — віце-адмірал чорноморського флоту.
 Загорянський-Кисіль Сергій Фадейович — віце-адмірал чорноморського флоту.

Див. також 
 Кісіль
 Кассель
 Киселів
 Кисельов
 Кісельов
 Киселі (рід)

Примітки 

Українські прізвища